

Geografia 
Kawakami (Nara) – villaggio nella Prefettura di Nara, in Giappone
Kawakami (Nagano) – villaggio nella Prefettura di Nagano, in Giappone
Distretto di Kawakami – distretto dell'Hokkaido, in Giappone

Personalità giapponesi 
Nella seguente lista, Kawakami è sempre il cognome.
Kawakami Gensai – samurai dell'Ottocento
 Kawakami Hiromi (1958- ) – scrittrice
 Kawakami Juria (1993- ) – cantante nota anche come Jurian Beat Crisis
Kenji Kawakami (1946- ) – inventore del chindōgu
 Kenshin Kawakami (1975- ) giocatore di baseball
 Kikuko Kawakami (1904-1985) – scrittrice
 Kiyoshi Kawakami (1873-1949) – giornalista
 Masashi Kawakami (1972- ) – ex pugile
 Mieko Kawakami (1976- ) – cantante e scrittrice
 Otojirō Kawakami (1864-1911) – attore
 Kawakami Sadayakko (1871-1946) – attrice e danzatrice
Tomoko Kawakami (1970-2011) – doppiatrice
 Tsuyoshi Kawakami – bassista della Tokyo Ska Paradise Orchestra

Altro 
8413 Kawakami – asteroide della fascia principale
 Lonicera kawakamii – specie di lonicera
 Senecio kawakamii – specie di senecio
Sadayo Kawakami – personaggio di Persona 5